Sophie-Scholl-Gymnasium steht für:
 Sophie-Scholl-Gymnasium Itzehoe
 Sophie-Scholl-Gymnasium München
 Sophie-Scholl-Gymnasium Oberhausen

 Hans und Sophie-Scholl-Gymnasium